Moore Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Moore Creek (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Moore Creek (South Carolina), Fluss im Bundesstaat South Carolina
 Moore Creek (Tennessee), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Moore Creek (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas
 Moore Creek (Virginia), Fluss im Bundesstaat Virginia